Авли́та — в Средние века единственный порт княжества Феодоро.

История 
Предположительно, порт располагался в устье реки Чёрная или на берегу Килен-бухты. Для его защиты князем Феодоро Алексеем в 1427 году была построена крепость Каламита. Через Авлиту велась оживлённая торговля, что сделало её опасным конкурентом Кафы, принадлежавшей Генуэзской республике. 

В 1434 году порт был сожжён генуэзским десантом, высадившийся с галер под предводительством Карла Ломеллино. Мирное население изначально укрывшееся в крепости Каламита, смогло бежать под покровом ночи.

Крымское ханство пользовалось Авлитой, сбывая туркам захваченных в плен невольников. В 1474 году крымские татары продали через Авлиту людей, захваченных во время первого набега хана Менгли I Герая на польско-литовские владения на территории совр. Украины. Летом 1475 года порт был захвачен турецкими войсками, и вскоре порт Авлита и крепость Каламита были переименованы в Инкерман.

Примечания 

Феодоро
История Севастополя
Порты Крыма